In der Saison 2006/07 der Indesit European Champions League gab es
einen Wettbewerb für Herren-Mannschaften, siehe Indesit European Champions League 2006/07 (Herren)
einen Wettbewerb für Damen-Mannschaften, siehe Indesit European Champions League 2006/07 (Damen)

Siehe auch:
 Champions League 2006/07